Die Bezeichnung Feuerfuchs beschreibt

 im Chinesischen als 火狐 sowohl den Rotfuchs als auch den Kleinen Panda
 umgangssprachlich den freien Webbrowser Mozilla Firefox